

Patronyme Stormer et variantes
Carl Størmer (1874-1957), mathématicien et physicien norvégien
Horst Störmer (1949-), physicien allemand
John A. Stormer (1928-2018), essayiste américain
Kristin Størmer Steira (1981-) fondeuse norvégienne
Mark Stoermer (1977-), bassiste de la formation américaine The Killers
Eugene Stoermer, biologiste

Autres
Grind Stormer, jeu vidéo
Stormers, franchise de rugby à XV d'Afrique du Sud

Homonymie de patronyme